Amor en custodia puede referirse a:

Amor en custodia, telenovela argentina.
Amor en custodia, adaptación mexicana de la telenovela argentina.
Amor en custodia, adaptación colombiana de la telenovela argentina.